Bachtobel bezeichnet:
 allgemein in den oberdeutschen Dialekten ein enges Tal, das von einem Bach durchflossen wird, siehe Tobel
 Schloss Bachtobel, Schloss in der Gemeinde Weinfelden im Kanton Thurgau, Schweiz
 Bachtobel (Gerichtsherrschaft), frühere Gerichtsherrschaft im Thurgau
 Bachtobel (Maur), Tal in der Gemeinde Maur im Kanton Zürich, Schweiz

Siehe auch:
 Bachtobelgraben